«Вирок» () — турецький телесеріал 2021 року у жанрі бойовика, драми, психологічного трилера, детектива та юридичної драми створений компанією Ay Yapım. В головних ролях — Каан Урганджиоглу, Пинар Деніз.

Перша серія транслювалася 19 вересня 2021 року на телеканалі Kanal D.

Серіал має 2 сезони. 1 сезон завершився 34-м епізодом, який з'явився на екранах 29 травня 2022 року, після чого серіал був продовжений на 2 сезон, першу серію якого транслювали 18 вересня 2022 року.

Режисер серіалу — Алі Білгін.

Сценарист серіалу — Сема Ергенекон.

Сюжет 
Серіал розповідає про роботу суду та працівників правоохоронних органів.

Илгаз працює прокурором та веде розмірене життя, у якому немає і краплі хаосу. Усьому, що він знає, він навчився у батька — начальника поліцейського відділку. Батько є його моральним авторитетом, від якого він перейняв такі принципи, як чесність, честь і повага. Джейлін — адвокатка, яка часто чинить необачно, та не поважає загальновизнані правила. Вона виконує свою роботу за власними принципами, намагаючись допомогти людям та домогтися справедливості. Илгаз та Джейлін не знайшли спільної мови на першій же зустрічі і їхні подальші стосунки тільки погіршили ситуацію.

Одне вбивство — ось, чого достатньо, щоб міцно зв'язати їх одне з одним та змусити працювати разом для того, щоб розплутати клубок таємниць, які приховують їхні близькі.

Актори та ролі

Сезони

Рейтинги серій

Нагороди

Інші версії

Примітки

Посилання 

 
 Суд на офіційному Kanal D
 
 
 
 

Драматичні телесеріали Туреччини
Телесеріали Туреччини
Телесеріали 2021
Телесеріали турецькою мовою